

Patronymie
 Antoine-Marie Guaita (1722-1808) est un banquier et homme d’affaires.
 Carlo Guaita (1954-) est un artiste italien.
 Carmen Guaita (1960-) est une professeur et femme de lettres espagnole.
 Enrique Guaita (1910-1959) est un ancien footballeur argentin et italien.
 Raffaele Guaita (1922-1996) est un joueur de football italien.
 Stanislas de Guaita (1861-1897) est un occultiste et poète français.
 Vicente Guaita (1987- ) est un joueur de football espagnol.

Toponymie
 La tour Guaita est une des trois tours de la ville de Saint-Marin

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme